De 1000 meter mannen op de Olympische Winterspelen 2014 werd op 12 februari 2014 in de Adler Arena in Sotsji, Rusland verreden.

Verloop van de wedstrijd 
Mark Tuitert, die in de vierde rit aan de beurt was, stond op de eerste plaats totdat tien ritten later de Duitse schaatser Samuel Schwarz als eerste het baanrecord van Denis Koezin brak. Zijn landgenoot Nico Ihle was nog iets sneller, maar zijn directe opponent Stefan Groothuis zette met een nieuw baanrecord uiteindelijk de snelste tijd neer en won daarmee zijn eerste olympische medaille. Hij werd gevolgd door Denny Morrison en Michel Mulder, die respectievelijk tweede en derde werden. Mulder had twee dagen eerder goud op de 500 meter gewonnen en was met brons op de 1000 meter de eerste Nederlander in de geschiedenis die zowel op de 500 als de 1000 meter een olympische medaille heeft gewonnen. Shani Davis had ook geschiedenis kunnen schrijven door drie Olympische Spelen op rij goud op deze afstand te winnen, maar hij kwam net als Koen Verweij ongeveer 0,7 seconde tekort en belandde op de achtste plaats.

Tijdschema

Records 
 Records voor aanvang van de Spelen in 2014.

Uitslag

Externe link 
  Officiële schema's en uitslagen op de website van de Spelen

Mannen 01000 meter
2014